La saison 1929-1930 de Serie B est la  du championnat d'Italie de football de D2.

La compétition débute le  et s'achève le .

Participants

Changements d'entraîneur

Résumé de la saison 

À l'issue de la saison, le Casale FBC et le FC Legnano sont promus en Serie A (première division). À l'inverse, l'US Biellese, l'AC Reggiana, le Prato SC et l'US Fiumana sont relégués en Prima Divisione (troisième division).

Compétition

Classement

Résultats 

|}

Leader par journée

Statistiques

Meilleurs buteurs 

1929-1930
Championnat Italie Football 1929-1930 Serie B
Championnat Italie Football 1929-1930 Serie B
Italie
Italie